Синичено () — село в Изюмской городской общине Изюмского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6322884002. Население по переписи 2001 года составляет 102 (53/49 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Синичено находится на правом берегу реки Северский Донец, в месте впадению в неё реки Оскол (левый приток), выше по течению на расстоянии в 5 км расположено село Каменка, ниже по течению на расстоянии в 4,5 км расположено село Яремовка, на расстоянии в 3 км расположены сёла Сухая Каменка и Тихоцкое. На противоположном берегу реки на расстоянии в 3 км проходит железная дорога, ближайшая станция — Букино. К селу примыкают небольшие лесные массивы (сосна, дуб).

Название 
Предположительно название произошло от первопоселенца — казака Синицы. К птицам синицам название отношения не имеет.

25 июня 2009 года название села Синичино () было уточнено и теперь пишется как Синичено ().

История 
Возле села Синичено археологом И. А. Снежко найдена стоянка первобытных людей эпохи палеолита.

До 7 июня 2019 года село входило в состав Каменского сельского совета Изюмского района.

Экономика 
 Рядом с селом активно развивающаяся база отдыха «Донецкий Юрт».

Объекты социальной сферы 
 Магазины

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины